Huby est un nom de lieu, en France et en Pologne, et un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

Nom de lieu 

 Huby-Saint-Leu, commune française, dans le Pas-de-Calais ;
 Huby, localité polonaise de la voïvodie de Silésie ;
 Binińskie Huby, Kluczewo-Huby, Miasteczko-Huby, Rudki-Huby, et Ujazd-Huby, villages polonais, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Huby, localité polonaise dans la voïvodie de Łódź ;
 Krosno-Huby, village polonais dans la voïvodie de Łódź.

Personnalités 

 Alain Huby (né en 1944), coureur cycliste français ;
 Germain Huby (né en 1973), artiste plasticien français ;
 Joseph Huby (1878-1948), jésuite et théologien français ;
 Luis de Souza Ferreira Huby (1908-2008), footballeur péruvien ;
 Régis Huby (né en 1969), violoniste et compositeur français ;
 Vincent Huby (1608-1693), prêtre jésuite et prédicateur français.